Roberto Carlos Braga (1941-), auteur, compositeur et interprète brésilien.
 Roberto Carlos da Silva (1973-), footballeur international brésilien.